Barbano ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano Barbano (1923–1985), italienischer Regisseur
 Nicolas Barbano (* 1963), dänischer Filmschaffender